Colin-maillard, jeu de plein-air.

Nom de famille 
 Jean Colin-Maillard, chevalier hutois du  dont un combat aurait inspiré le jeu de colin-maillard.

Titre d'œuvres 
 Le Colin-Maillard, un tableau de Jean-Honoré Fragonard.
 Le Colin-maillard, opéra-comique d'Aristide Hignard dont le livret est de Jules Verne.
 Colin-Maillard, opérette de Johann Sebastian Strauss, 1878.
 Colin-Maillard, roman de l'écrivain français Louis Hémon, 1924.
 Colin-maillard (Blindman's Buff), nouvelle policière britannique d'Agatha Christie, 1924.
 À colin-maillard (A mosca cieca), film italien de Romano Scavolini, 1966.
 Colin-Maillard, 2 bandes dessinées de Max Cabanes parue aux éditions Casterman, 1989 et 1997.
 Colin-maillard (Жмурки), film russe d'Alexeï Balabanov, 2005.